61 км — пассажирская железнодорожная платформа Воткинского направления Ижевского отделения Горьковской железной дороги. Расположена напротив починка Дома 62 км  Воткинского района Удмуртской Республики. 

На платформе останавливаются 2 пары пригородных поездов Ижевск — Воткинск, время движения от Воткинска 55 минут, от Ижевского вокзала — 40 минут.

Примечания

Ссылки 
61 км на сайте Единая сетевая разметка
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии